Jonas Svensson puede referirse a:

 Jonas Svensson, extenista sueco.
 Jonas Svensson, futbolista noruego.